Взве́шивающие коэффицие́нты для тканей и органов (тканевые взвешивающие коэффициенты, взвешивающие коэффициенты тканей)  () —  безразмерные множители, на которые умножаются накопленные в органах и тканях эквивалентные дозы, чтобы оценить вклад облучения данного органа или ткани в общий вред здоровью. Используются при расчёте эффективной дозы в радиационной безопасности для учёта различной чувствительности разных органов и тканей в возникновении стохастических эффектов радиации. Взвешивающие коэффициенты  определяются таким образом, чтобы

 

Значения  считаются независимыми от вида и энергии излучения; зависимость эффективной дозы от этих параметров характеризуется взвешивающими коэффициентами излучения , применяемыми при пересчёте от поглощённой дозы (непосредственно измеряемой в эксперименте величины) к эквивалентной дозе.

Использование в расчёте эффективной дозы 
Эффективная доза рассчитывается из эквивалентной дозы по формуле:

 

Расчёт из поглощённой дозы:

 

где
  — эффективная доза для всего организма (взвешенная по тканям сумма эквивалентных доз для всех рассматриваемых тканей и органов организма);
  — эквивалентная доза, полученная органом или тканью ;
  — тканевый взвешивающий коэффициент, определяемый регулирующими организациями.
  — взвешивающий коэффициент излучения, определяемый регулирующими организациями.
  — усреднённая по массе поглощённая доза в ткани  от типа радиации  .
  — поглощённая доза от радиации типа , рассматриваемая как функция координат.
  — плотность как функция координат.
  — элемент объёма.

Чем больше тканевой взвешивающий коэффициент, тем более чувствительна к радиации данная ткань.

Значения взвешивающих коэффициентов для органов и тканей человека 

Значения  в таблице усреднены для людей обоих полов и всех возрастов, а не характеризуют отдельных индивидуумов. Значение 0,12 взвешивающих коэффициентов для тканей категории «Остальные» относится к среднеарифметической дозе по перечисленным в примечании тринадцати органам и тканям людей каждого пола. Например, если эквивалентная доза по 0,005 Зв получена экстраторакальными органами дыхания и слизистой оболочкой рта (то есть двумя органами из тринадцати), то для пересчёта в эффективную дозу необходимо это значение умножить сперва на 2/13 и затем на . Для тканей и органов из этой категории эпидемиологические данные относительно радиационного рака весьма ограничены, поэтому Международная комиссия по радиационной защите включила эти ткани в рассмотрение . Комиссия также подчеркнула, что  «является величиной, действующей исключительно в области радиационной защиты, и её нельзя применять для других целей, например, для установления причинно-следственной связи облучения и рака».

Концепция  в Рекомендациях 2007 года доработана таким образом, чтобы значения коэффициентов зависели от уровня заболеваемости радиационно-индуцированным раком (а не от уровня смертности от него), от тяжести и количества потерянных лет жизни и от риска развития наследственных болезней в первых двух поколениях.

См. также 
 Взвешивающие коэффициенты излучения

Примечания 

Радиоактивность
Радиобиология